Гидростроитель — топоним в России.

 Гидростроитель — станция Восточно-Сибирской железной дороги.
 Гидростроитель — микрорайон в Правобережном районе Братска.
 Гидростроитель — центральный парк в городе Волжский.